Tajan je lahko:

 Tajan, otoček v skupini Elafitskih otokov
 Tajan, otoček ob polotoku Pelješac
 Tajan Veliki, otoček pri Korčuli
 Tajan Mali, otoček pri Korčuli
 Tajan, Hautes-Pyrénées